Ponsana ist der Familienname folgender Personen:

 Boonsak Ponsana (* 1982), thailändischer Badmintonspieler
 Salakjit Ponsana (* 1984), thailändische Badmintonspielerin